Paul Temple and the Gregory Affair ist der englische Originaltitel folgender britischer Hörspiele von Francis Durbridge:

 Paul Temple und die Affaire Gregory, deutsche zehnteilige Produktion der NWDR-Sender Köln und Hamburg (1949)
 Paul Temple und der Fall Gregory, deutsche zweiteilige Version von WDR und SWR (2014)